Begas ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Begas (Adalbert Franz Eugen Begas, 1836–1888), deutscher Maler
 Alfred Begas (1866–1938), deutscher Vizeadmiral
 Astrid Begas (1905–1997), deutsche Bildhauerin
 Carl Joseph Begas (Carl oder Karl Begas der Ältere, 1794–1854), deutscher Maler
 Karl Begas (Karl Begas der Jüngere, 1845–1916), deutscher Bildhauer
 Luise Begas-Parmentier (1843–1920), österreichische Architekturmalerin
 Oscar Begas (1828–1883), deutscher Maler
 Ottmar Begas (1878–1931), deutscher Maler und Porträtist
 Reinhold Begas (1831–1911), deutscher Bildhauer
 Werner Begas (1872–1927), deutscher Bildhauer und Maler
 Wilhelmine Begas (1800–1872), Ehefrau von Carl Joseph Begas

Die Abkürzung BEGAS steht für:

 das österreichische Unternehmen Burgenländische Erdgasversorgungs-AG

Siehe auch:
 Bega

Abkürzung